GoldenEye, een James Bond-film
 GoldenEye (soundtrack), de soundtrack van bovengenoemde film
 GoldenEye 007 (1997), een computerspel dat gebaseerd is op bovenstaande film
 GoldenEye 007 (2010), een remake van bovengenoemd computerspel